Midland Alliance var en regional engelsk fodboldliga, der kun eksisterede i én sæson, 1892-93. Ligaen bestod af 12 hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. Turneringen blev vundet af Derby Town FC, som dermed sikrede sig den eneste titel, der blev spillet om i ligaens korte levetid.

Resultater

Kilder / eksterne henvisninger 
 Football Club History Database

Noter 

Fodboldligaer
Etableret i 1892
Ophørt i 1893
Fodbold i 1892
Fodbold i 1893